Vetus är ett släkte av rundmaskar. Vetus ingår i familjen Mermithidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Vetus